Souk El Khemis, la commune d'Algérie.
Souk El Khemis, ancien nom de Bou Salem, commune de Tunisie.